Keïta (ou Keita, sans francisation) est un nom propre.

Dynastie 

 Dynastie Keita (1230-1610)

Prénom

Prénom japonais 

 Keita Amemiya (1959-), réalisateur japonais
 Keita Fujimura (1993-), footballeur japonais
 Keita Gotō (1882-1959), politicien japonais
 Keita Inagaki (1990-), joueur de rugby japonais
 Keita Isozaki (1980-), footballeur japonais
 Keita Matsumiya (1980-), compositeur japonais
 Keita Sugimoto (1982-), footballeur japonais
 Keita Suzuki (1981-), footballeur japonais
 Keita Tachibana (1985-), chanteur japonais
 Keita Takahashi (1975-), créateur de jeu vidéo japonais
 Keita Machida (1990-), acteur japonais

Prénom d'Afrique de l'Ouest 
Keita est un prénom dans la langue malinké qui signifie « héritier ». Il est notamment porté par :
 Keita Baldé (1995-), footballeur sénégalais ;
 Mohamed Salifou Keita (1960-) écrivain guinéen.

Patronyme 
Keita ou Keïta, est un patronyme d’origine ouest-africaine apparenté à l'ethnie des Malinkés. Il est présent au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Gambie, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso.

Les porteurs de ce nom . Toutefois, à défaut d'attestation formelle par des griots traditionalistes incontestés (Diabate de Kela par exemple), le seul patronyme de Keita ne constitue pas cette généalogie.

 Abdoulaye Keita (?-2019), footballeur guinéen, occupant le poste de gardien de but ;
 Abdoulaye Khouma Keita (1978-), footballeur sénégalais ;
 Aï Keita (1957-), comédienne et actrice burkinabè ;
 Alhassane Keita (1983-), footballeur international guinéen ;
 Alpha Kabinet Keita (1980-), médecin microbiologiste guinéen ;
 Alphousseyni Keita (1985-), footballeur malien ;
 Aly Keita (1969-), musicien malien ;
 Aoua Keïta (1912-1980), femme politique malienne ;
 Ba Hawa Keïta (1952-), femme politique malienne ;
 Balla Moussa Keïta (1934-2001), acteur malien ;
 Bintou Keita (1958 - ), diplomate des NU d'origine guinéenne,
 Brahima Keita (19?-), judoka français champion de France -90 kg 2017 ;
 Djiguiba Keïta (1958-), homme politique malien ;
 Facinet Keita (1984-), judoka guinéen ;
  ;
 Fatou Keïta (1955-), femme de lettres ivoirienne ;
 Fatoumata Keïta (1977-), femme de lettres malienne ;
Hawa Keita ( -), entrepreneur et femme de beauté guinéenne ;
 Ibrahim Boubacar Keïta (1945-2022), président de la République du Mali de 2013 à 2020 ;
 Ibrahima Sorel Keita (?-); Personnalité politique guinéenne;
 Kader Keita (1981-), footballeur ivoirien ;
 Karounga Keïta (1942-2023), footballeur malien ;
 Koumandian Keita (1916-2002), syndicaliste guinéen ;
 Lamine Keïta (1933-), homme politique, diplomate et dirigeant sportif malien ;
 Makoura Keita (1994-), athlète guinéenne ;
 Mama Keïta (1956-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma guinéen, né à Dakar, au Sénégal ;
 Mamadou Keïta (1984-), escrimeur sénégalais ;
 Mamadou Keïta dit Capi (1947-2008), footballeur et entraîneur malien ;
 Mamadou Lamine Keïta (1973-), homme politique sénégalais ;
 Mamady Keïta (1950-2021), musicien guinéen ;
 Mamani Keïta (1965-), chanteuse malienne ;
 Mariama Keïta (1946-2018), journaliste et militante féministe nigérienne ;
 Minata Keita (1989-), basketteuse malienne ;
  ;
 Modibo Sounkalo Keita (1948-), journaliste et écrivain malien ; 
Mohamed Keïta (?-), homme politique guinéen ; 
 Mohamed L. Keita (1980-), poète guinéen ;
 Mohamed koumou Keïta (199?-),médecin guinéen ; 
 Naby Keïta (1995-), footballeur guinéen, occupant le poste de milieu de terrain ;
 Naman Keita (1978-), athlète franco-malien spécialiste du 400 m haies ;
 Nancoman Keïta, homme politique malien ;
 Nantenin Keita (1984-), athlète française d'origine malienne ;
 Oumou Simbo Keïta (1968-2015), femme politique malienne ;
 Rahmatou Keïta (19?-), cinéaste nigérienne ;
 Sakoba Keita (1954-), médecin épidémiologiste guinéen ;
 Salif Keïta (1946-), footballeur malien ballon d'or africain 1970 ;
 Salif Keïta (1975-), footballeur sénégalais (il compte dix sélections avec l'équipe du Sénégal) ;
 Salif Keita (1990-), footballeur centrafricain ;
 Salif Keïta (1949), chanteur et musicien malien ;
 Seckou Keita (1978-), musicien sénégalais (kora) ;
 Sega Keita (1992-), footballeur français d'origine malienne ;
 Seydou Keita (1980-), footballeur malien ;
 Seydou Keïta (1921-2001), photographe malien ;
 Sidi Keita (1985-), footballeur malien ;
 Souleymane Keita (1986-), footballeur malien ;
 Souleymane Keita (1947-2014), peintre sénégalais ;
 Soundiata Keïta (1190-1255), empereur du Mali ;
 Yaya Keita (1940-), un des premiers députés de la République de Guinée.

Toponyme 

 Kéita, département de la région de Tahoua au Niger ;
 Kéita, ville du département du même nom au Niger ;
 Vallée de Keita, vallée sub-saharienne du Niger reboisée.

Structure ou édifice 
 Centre Salif Keita, club malien de football fondé par le footballeur malien Satif Keita
 Stade Kassé Keïta, à Gao au Mali
 Stade omnisports Modibo Keïta à Bamako au Mali
 Aéroport international Modibo Keïta à Bamako au Mali

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme africain